Palais puede referirse a:
 Palacio y paladar en lengua francesa.

Nombres de edificios

Francia 

 Palais Bourbon, sede de la Asamblea Nacional.
 Palais du Luxembourg, sede del Senado.
 Palais de l'Élysée, sede de la Presidencia de la República.
 Palais Royal, sede del Consejo de Estado.
 Palais u Hôtel Matignon, sede de la Jefatura de Gobierno.
 Palais du Quai d'Orsay, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores.
 Palais de la Cité o La Conciergerie, sede de un Tribunal de Justicia entre otros usos.
 Palais du Louvre, sede del Museo del Louvre.
 Palais de Versailles
 Palais de Fontainebleau
 Palais des Tuileries
 Grand Palais
 Petit Palais
 Palais de Castille
 Palais des Sports
 Palais Omnisports de Paris-Bercy
 Palais de l'Industrie de la Exposición Universal de París (1855).

Alemania 

 Palais Holnstein

Argentina 
 Palais de Glace

Perú 
 Palais Concert

Topónimos 
 Le Palais
 Saint-Palais
 Río Palais, afluente del Río Lary.

Apellido 
 Richard S. Palais (1931-), matemático estadounidense.